|-
| (34601) 2000 TR51||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34602) 2000 TO57||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34603) 2000 TS60||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34604) 2000 TW60||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34605) 2000 US||2000 US||21 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (34606) 2000 UT||2000 UT||21 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (34607) 2000 UD3||||24 жовтня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (34608) 2000 UW7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34609) 2000 UK8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34610) 2000 UV9||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34611 Накодочес (Nacogdoches)||||25 жовтня 2000||Обсерваторія університету Стівена Остіна||В. Ден Брутон,Раян Вільямс
|-
| (34612) 2000 UN13||||23 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (34613) 2000 UR13||||27 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (34614) 2000 UF19||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34615) 2000 UQ27||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34616) 2000 UO38||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34617) 2000 UU48||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34618) 2000 UX49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34619) 2000 UX53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34620) 2000 UX54||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34621) 2000 UR55||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34622) 2000 UK58||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34623) 2000 US59||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34624) 2000 UB62||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34625) 2000 UT68||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34626) 2000 UN69||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34627) 2000 UW95||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34628) 2000 UA99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34629) 2000 UK107||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34630) 2000 UX107||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34631) 2000 UY107||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34632) 2000 UY109||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34633) 2000 VN11||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34634) 2000 VQ17||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34635) 2000 VH29||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34636) 2000 VC39||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (34637) 2000 VR41||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34638) 2000 VV54||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34639) 2000 WG1||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34640) 2000 WN1||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34641) 2000 WL2||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34642) 2000 WN2||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34643) 2000 WQ3||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34644) 2000 WX13||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34645) 2000 WT67||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34646) 2000 WT95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34647) 2000 WV97||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34648) 2000 WZ101||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34649) 2000 WB103||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34650) 2000 WK108||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34651) 2000 WQ114||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34652) 2000 WN136||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34653) 2000 WJ144||||21 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34654) 2000 WF145||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34655) 2000 WS151||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34656) 2000 WL152||||28 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34657) 2000 WG154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34658) 2000 WS158||||30 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34659) 2000 WS159||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34660) 2000 WB162||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34661) 2000 WQ165||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34662) 2000 WA172||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34663) 2000 WT173||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34664) 2000 WW182||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34665) 2000 WW184||||29 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 34666 Богюнсан (Bohyunsan)||||4 грудня 2000||Обсерваторія Богюнсан||І.-Б. Джеон,Б.-К. Лі
|-
| (34667) 2000 XJ19||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34668) 2000 XW39||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34669) 2000 YO5||||16 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34670) 2000 YL11||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34671) 2000 YY18||||21 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34672) 2000 YU53||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34673) 2000 YM70||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34674) 2000 YE78||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34675) 2000 YR115||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34676) 2000 YF126||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34677) 2000 YB135||||17 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34678) 2001 AB29||||4 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34679) 2001 BH17||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34680) 2001 BR21||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34681) 2001 BB22||||20 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34682) 2001 BM42||||19 січня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34683) 2001 CM11||||1 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34684) 2001 CJ28||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34685) 2001 EE12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34686) 2001 FA40||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34687) 2001 FU74||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34688) 2001 FG119||||20 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34689) 2001 FY147||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34690) 2001 FH161||||29 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34691) 2001 KV58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34692) 2001 KE61||||17 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34693) 2001 LW14||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34694) 2001 MK18||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34695) 2001 NY21||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 34696 Різольді (Risoldi)||||21 липня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (34697) 2001 OS14||||20 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34698) 2001 OD22||||21 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34699) 2001 OQ25||||18 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34700) 2001 OE45||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

34600